Николай Павлович Кудрявцев — советский государственный,  партийный и хозяйственный деятель, исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства СССР в 1986—1987 годах.

Биография 
Родился в 1921 году в Калязине. Член КПСС.

Окончил Московский институт рыбной промышленности (1939-1941, 1945-1948).

Участник Великой Отечественной войны, в зенитной артиллерии. 

В 1948—1991 гг. :
 1948-1950 главный механик Архангельского рыбокомбината, 
 1950-1961 инструктор, заместитель заведующего, заведующий отделом промышленности Архангельского обкома КПСС, 
 1961-1976 секретарь, с 1966 г. второй секретарь Архангельского обкома КПСС, 
 1976-1988 заместитель, с 1979 г. первый заместитель министра рыбного хозяйства СССР, 
 председатель общества дружбы «Советский Союз-Исландия».

Со 2 сентября 1986 по 7 января 1987 года — исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го, 8-го и 9-го созывов.

Делегат XXIII и XXIV съездов КПСС.

Награжден четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями, знаками «Почётный работник морского флота» и «Почётный работник рыбной промышленности».

Умер в Москве в 2010 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Ссылки 
 Архангельский некрополь
 ОДРИ
 Кудрявцев
 https://rmpoisk.ru/biography/detail/9340KudravcevNikolajPavlovic

Примечания 

Вторые секретари Архангельского обкома КПСС
Заместители министров СССР
Министры рыбного хозяйства СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище